Виктор Весково (; род. 10 февраля 1966, Даллас, Техас, США) — американский предприниматель и исследователь. Стал четвёртым человеком в мире, побывавшим на дне Марианской впадины, опустившись на рекордные 10 928 метров.

Биография 
Весково окончил Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт и Гарвардскую школу бизнеса. В 2002 году Весково стал соучредителем частной акционерной компании Insight Equity, специализирующейся на оборонной, аэрокосмической и электронной промышленностях.
В 2013 году ушёл в отставку из Военно-морского резерва США, проработав более двадцати лет оперативным разведчиком на различных должностях по всему миру, в том числе участвовал в походах на авианосце Нимиц.

Исследовательская деятельность 

Виктор Весково покорил самые высокие горы на каждом из мировых континентов.

Экспедиция «Пять глубин» 

Весково возглавляет экспедицию «Пять глубин», цель которой состоит в том, чтобы тщательно составить карту и посетить дно всех пяти мировых океанов к концу 2019 года. В декабре 2018 года Весково погрузился на дно жёлоба Пуэрто-Рико (8375 метров). 3 февраля 2019 года он стал первым человеком, достигшим дна Южного океана, в южной части Южного сэндвичевого жёлоба. В апреле 2019 года Весково спустился почти на 11 км (10 928 метров) до самого глубокого места в океане — Бездны Челленджера Марианской впадины Тихого океана. В своём первом спуске он пилотировал глубоководный аппарат  на глубину 10 928 метров, превзойдя мировой рекорд на 16 метров. В мае состоялось ещё одно погружение. Таким образом, Весково стал обладателем сразу двух мировых рекордов: как человек, совершивший самое глубокое погружение в истории, и как первый человек, побывавший на дне Марианского жёлоба дважды. 24 августа 2019 года Весково завершил экспедицию «Пять глубин», достигнув глубины 5550 м на дне впадины Моллой в Северном Ледовитом океане, первым человеком, достигшим этого места и первым человеком, покорившим все глубочайшие точки дна всех пяти мировых океанов.

См. также 
 Жак Пикар
 Дон Уолш
 Джеймс Кэмерон

Примечания

Ссылки 
 
 Wall Street trader reaches bottom of Atlantic in bid to conquer five oceans
 Техасский пенсионер-подводник рассказал, что нашёл в Марианской впадине
 Victor L. Vescovo

Океанологи США
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института